El Torneig de Barcelona 2017, també conegut com a Barcelona Open Banc Sabadell 2017 i Trofeu Comte de Godó 2017, és una competició tennística disputada sobre terra batuda i que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 65a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 d'abril del 2017 al Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

El tennista balear Rafael Nadal va aconseguir una nova gesta guanyant per desena ocasió el títol a Barcelona. Va repetir aquesta fita una setmana després d'haver esdevingut el primer tennista de l'Era Open en guanyar un torneig en deu ocasions a Montecarlo. El tennista ontinyentí Juan Carlos Ferrero, amb 37 anys, va tornar a disputar un torneig del circuit ATP després de cinc anys retirat pel quadre de dobles fent parella amb Pablo Carreño Busta, però malauradament van ser derrotats en el primer partit.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
ATP World Tour 2017
2017 a Barcelona
Competicions tennístiques del 2017